Куни́цький (форма жіночого роду — Куни́цька) — польське прізвище.

Відомі носії 
 Антоній Куницький — львівський будівничий, член львівського стрілецького товариства.
 Куницький Іван Дмитрович (1944—2004) — голова колгоспу; депутат Верховної Ради СРСР 10-го скликання.
 Куницький Касіян (1848—1918) — церковний і громадський діяч, священик УГКЦ, військовий капелан.
 Куницький Кирило (1781—1836) — український церковний діяч, ректор Київської духовної академії, єпископ Чигиринський, архімандрит Київського Братського монастиря, вікарій Київської митрополії.
 Куницький Леонтій Теофанович (1876—1961) — український галицький церковний і політичний діяч, доктор богослов'я, крилошанин капітули Львівської Греко-Католицької митрополії.
 Куницький Михайло — лауреат літературної премії імені Миколи Гоголя.
 Куницький Михайло Петрович — професор кафедри Інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна“», заслужений економіст України; нагороджений орденом орденом «За заслуги» II ступеня.
 Куницький Олександр Олегович ( 1983) — український блогер, приватний підприємець, політик.
 Куницька Олена (* — після 1684) — дружина наказного гетьмана Григорія Лісницького та гетьмана Правобережної України Стефана Куницького.
 Куницька Олена Вікторівна (* 1991) — українська самбістка.
 Куницький Стефан (1640—1684) — український військовий, політичний і державний діяч.
 Куницький Ярослав (1926—2009) — наймолодший військовик Української Дивізії «Галичина», штурмшарфюрер.

Примітки 

Польські прізвища